Az Alzi az alábbi dolgokat jelentheti:
 Alzi - államalakulat;
 Alzi (Haute-Corse) - település Franciaországban